Shearia är ett släkte av mångfotingar. Shearia ingår i familjen Diplomaragnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Shearia